Ashleigh Barty e Sally Peers erano le detentrici del titolo, ma la Barty quest'anno non ha partecipato. La Peers ha fatto coppia con Stephanie Bengson, ma ha perso nel 1º turno.

Il doppio del torneo di tennis William Loud Bendigo International 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Erika e Yurika Sema che hanno battuto in finale Monique Adamczak e Olivia Rogowska con il punteggio di 3–6, 6–2, [11–9].

Teste di serie 

  Noppawan Lertcheewakarn /  Arina Rodionova (semifinali)
  Erika Sema /  Yurika Sema (Campionesse)

  Monique Adamczak /  Olivia Rogowska (finale)
  Varatchaya Wongteanchai /  Varunya Wongteanchai (Quarti di finale; ritiro)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

William Loud Bendigo International 2013